Кливлендское викариатство

 Кливлендское викариатство ПЦА — викариатство  Православной церкви в Америке
 Кливлендское викариатство РПЦЗ — викариатство  Русской православной церкви заграницей